Era figlio di Enrico I di Savoia-Nemours e di Anna di Guisa.

Biografia 
Ereditò i titoli alla morte del padre nel 1632, che mantenne sino alla propria morte, avvenuta nel 1641

Luigi non si sposò mai. Alla sua morte, i suoi titoli passarono al fratello minore Carlo Amedeo.

Ascendenza 

L
Luigi di Savoia-Nemours